Varella steht für:

 La Varella, Berggipfel in Südtirol
 Varella (Timor), ein ehemaliges Reich auf Timor

Varella ist der Familienname folgender Personen:

 Drauzio Varella (* 1943), brasilianischer Arzt

Siehe auch:
 Varela